Selebi ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Selebi (1950–2015), südafrikanischer Politiker und Polizeifunktionär

Siehe auch:
 Selebi-Phikwe, Bergbaustadt im Nordosten Botswanas